Остро́в - фамилия. 

 Остров, Светозар Александрович (род. 07.02.1941) - художник двухмерного пространства.
 Остров, Ян Петрович (1896 - 1966) - латвийский советский деятель, депутат Верховного Совета СССР.